Preußenturm steht für:
 Preußenturm (Bad Suderode), Aussichtsturm im Harz bei Bad Suderode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Preußenturm (Berlin), nördlicher Portalturm am Olympiastadion in Berlin
 Preußenturm (Jerusalem)